Armando Almánzar ist der Name folgender Personen:
* Armando Almánzar Botello (* 1956), dominikanischer Lyriker und Essayist
 Armando Almánzar Rodríguez (1935–2017), dominikanischer Schriftsteller und Filmkritiker